Speedy (engl. für schnell, flink) steht für:

Fahrzeuge:
 Speedy, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Jackson Brothers & Lord (1905)
 Speedy (Automarke), ehemalige britische Automarke (1920–1921)
 Speedy, Liegedreirad, siehe Windcheetah
 Speedy (Schiff), ehemalige deutsche Schnellfähre
Kultur:

Speedy (Band), deutsche Band
 Speedy (Sänger), Sänger
 Speedy, Spitzname der Schauspielerin Elfriede Elisabeth Schlichter

Siehe auch:
 Speed
 Speedie
 Straßenjagd mit Speedy
 SPDY (ausgesprochen Speedy)
 Speedy Gonzales